Anett Pötzsch – pattinatrice tedesca
 Oliver Pötzsch – scrittore tedesco